Tagger, een programma dat part-of-speech tagging uitvoert
 Tagger, een type graffiti-beoefenaar
 Tag editor, ook tagger genoemd, een programma om de metadata van multimediabestanden te bewerken
 Ferdinand Bruckner, pseudoniem van Theodor Tagger, een Oostenrijks dichter en toneelschrijver

Zie ook
 Tag